De Prinsenmolen
 Prinsenmolen (Baaigem)